Ci-dessous une liste complète des vainqueurs d'au moins un Grand Prix du championnat du monde de Superbike depuis 1988.

Mise à jour : .

Par pilotes

Par pays

Par constructeurs

Lien externe 

Championnat du monde de Superbike
Superbike